

Geografia 
 Romania
 Sâg – comune del distretto di Sălaj
 Șag – comune del distretto di Timiș

Sigle 
 Screen Actors Guild – sindacato statunitense per attori
 SAG Awards – Screen Actors Guild Awards

Codici 
 SAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sagwon (Stati Uniti)
 sag – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua sango